Tržič je lahko:

 Tržič, mesto in središče Občine Tržič v Sloveniji
 Tržič, Občina Dobrepolje, vas
 Tržič (italijansko Monfalcone), mesto v Italiji ob Tržaškem zalivu

Glej tudi 

 Trg
 Tržišče

Geografija Slovenije